Milonice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Milonice (ort i Tjeckien, lat 49,37, long 16,57), Södra Mähren, 
 Milonice (ort i Tjeckien, lat 49,16, long 17,07), Södra Mähren, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar